Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 18 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 XVIII Korpus Armijny (niemiecki)